Broadwater kan syfta på följande:

 Broadwater, Nebraska, ort i USA
 Broadwater, West Sussex, stadsdel i Worthing, England, Storbirtannien